Sebastian Shaw, personnage de bande dessinée.
 Sebastian Shaw (1905-1994), acteur britannique.